Zárate puede hacer referencia a:

Apellidos 

 Zárate (apellido): apellido español de origen vasco.

Lugares

Argentina 

 Zárate
 Partido de Zárate
 Estación Zárate
 Zárate - Campana

España 

 Zárate (Álava), una aldea en el municipio de Zuya de la provincia de Álava (País Vasco).

Estados Unidos 

 Zárate (Texas)

Paraguay 

Zarate Isla, una compañía de la ciudad de Luque

Otros
 Anexo:Departamento judicial de Zárate - Campana
 Complejo Ferrovial Zárate - Brazo Largo
 La bruja Zárate, leyenda costarricense.